Дми́трий Серге́евич Па́влов: Павлов, Дмитрий Сергеевич (1913—1988) — советский актёр театра и кино, педагог.
 Павлов, Дмитрий Сергеевич (род. 1938) — учёный-ихтиолог, академик РАН.